Деплешен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Деплешен, Арно (род. 1960) — французский кинорежиссер.
 Деплешен, Эдуар (1802—1871) — французский театральный художник, один из ведущих французских сценографов и оформителей XIX столетия.